Bennostraße steht für:

 Bennostraße (Hildesheim), Innerortsstraße in Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Bennostraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch: